Antoni Tàpies i Puig (1923-2012), est un industriel et un militant souverainiste catalan.
 Modest Cuixart i Tàpies (1925-2007), est un peintre catalan.

Patronyme catalan